Frank Haun ist der Name folgender Personen:

* Frank Haun (Manager) (* 1959), deutscher Manager
 Frank Haun (Fußballspieler) (* 1967), deutscher Fußballspieler